Дворец Молодёжи может означать:

 Дворец молодёжи — учреждение внеклассного воспитания в Варшаве.
 Дворец Молодёжи — учреждение дополнительного образования в Екатеринбурге.
 Ленинградский дворец молодёжи — многофункциональный комплекс в Санкт-Петербурге.
 Московский дворец молодёжи — развлекательный комплекс в Москве.
 Таганрогский дворец молодёжи — муниципальное социально-культурное и образовательное учреждение в Таганроге.
 Дворец молодёжи — культурно-досуговое учреждение в Ярославле.

См. также 
 Дом молодёжи